Ximonde puede referirse a:

 Ximonde, aldea del municipio de Vedra, Galicia, España;
 Ximonde, aldea del municipio de Santiso, Galicia, España;
 Ximonde, lugar del municipio de Carballedo;
 Ximonde, lugar del municipio de Palas de Rey;
 Ximondes, lugar del municipio de Laracha, Galicia, España;
 Pazo de Ximonde, pazo en el municipio de Vedra, Galicia, España;
 Condado de Ximonde, título nobiliario;
 Pazo de los Condes de Ximonde en Santiago, residencia señorial de los Condes de Gimonde de Santiago de Compostela.

Véase también
 Gimonde